Химнът на Ислямска република Иран е приет през 1990 г. Музиката е композирана от Хасан Рихай, а думите са написани от Алдийан Марони. Този химн е приет през 1990 г., замествайки химна, използван по времето на аятолах Хомейни, наречен „Папандх Бада Иран“.

Текст

Източници 

Иран
Национални символи на Иран
Иранска музика